Brumby (paard), een ras van verwilderde paarden in Australië
Brumby (Staßfurt), een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt